Андрей Каменский:
 Каменский, Андрей Александрович (род. 1946) — российский учёный, заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ (с 2007).
 Каменский, Андрей Андреевич (1869—1940) — доктор технических наук, ректор Политехнического института в Санкт-Петербурге. Сын Андрея Васильевича Каменского. Каменский, Андрей Васильевич (1843—1913) — русский писатель, переводчик с английского языка.

 Примечания